

Niemcy 
 Neuhütten – dzielnica gminy Wüstenrot w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn
 Neuhütten – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Neuhütten – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Nowe Łozice